Avenatti ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe Avenatti (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Michael Avenatti (* 1971), US-amerikanischer Jurist und Rennfahrer